Pembroke může být:

 Pembroke (Pembrokeshire) – město ve Walesu
 Pembroke (Malta) – město na Maltě
 Pembroke (Ontario) – město v provincii Ontario v Kanadě
 Pembroke (Georgie) – město v Georgii ve Spojených státech amerických
 Pembroke (Kentucky) – město v Kentucky ve Spojených státech amerických
 Pembroke (Maine) – město v Maine ve Spojených státech amerických
 Pembroke (Massachusetts) – město v Massachusetts ve Spojených státech amerických
 Pembroke (New York) – město v New Yorku ve Spojených státech amerických
 Pembroke (New Hampshire) – město v New Hampshire ve Spojených státech amerických
 Pembroke (Severní Karolína) – město v Severní Karolíně ve Spojených státech amerických
 Pembroke (Virginie) – město ve Virginii ve Spojených státech amerických

 Součást názvu
 Pembroke Dock – město ve Walesu
 Pembrokeshire – hrabství ve Walesu
 Pembroke Pines – město na Floridě ve Spojených státech amerických
 Pembroke Park – město na Floridě ve Spojených státech amerických